Едвабно:
 
 Едвабно — гмина в Польше.
 Едвабно — название польского города Едвабне в период его нахождения в составе Российской империи (1815—1917) и СССР (1939—1944).